Уоткинс () — английская фамилия. Известные носители:
 Уоткинс, Альберт (1818—1895) — член Палаты представителей США от партии вигов (1849—1853) и демократов (1855—1859).
 Уоткинс, Анна (в девичестве Бе́бингтон; род. 1983) — английская гребчиха (академическая гребля).
 Уоткинс, Артур Вивьен (1886—1973) — американский политик, сенатор (1947—1959).
 Уоткинс, Даррен (младший) (род. 2005) — американский ютубер и интернет-стример.
 Уоткинс, Джеймс (1927—2012) — американский военный и государственный деятель, министр энергетики США (1989—1993).
 Уоткинс, Джеймс (род. 1973) — современный британский кинорежиссёр и сценарист, работающий преимущественно в жанре «хоррор».
 Уоткинс, Джеймс (род. 1978) — британский кинематографист, режиссёр фильмов «Райское озеро» и «Женщина в чёрном».
 Уоткинс, Джейсон (род. 1966) — британский актёр.
 Уоткинс, Джино (1907—1932) — британский полярный исследователь.
 
 Уоткинс, Иан (род. 1977) — вокалист и один из основателей британской группы Lostprophets.
 Уоткинс, Калверт (1933—2013) — профессор лингвистики и древних языков в Гарвардском и Калифорнийском университетах.
 Уоткинс, Микаэла (род. 1971) — американская комедийная актриса.
 Уоткинс, Морин Даллас (1896—1969) — американская журналистка и драматург, автор пьесы «Чикаго».
 Уоткинс, Питер (род. 1935) — английский режиссёр-документалист, сценарист, работает в кино и на телевидении.
 Уоткинс, Роджер (1948—2007) — американский кинорежиссёр.
 Уоткинс, Сид (1928—2012) — британский врач-нейрохирург, профессор, президент Института автоспортивной безопасности (FIA), офицер ордена Британской империи.
 Уоткинс, Сьюзан (род. 1957) — австралийская хоккеистка на траве.
 Уоткинс, Тионн (род. 1970) — американская R’n’B-певица, танцовщица и актриса, участница группы TLC.
  (1924—2003) — британская ученая-биохимик.

Составные фамилии 
 Чэмберс-Уоткинс, Фон (род. 1976) — американская актриса.

Топонимы 
 Уоткинс — город в округе Микер, штат Миннесота, США.
 Уоткинс-Глен — один из самых известных автодромов в США.